Арма, или кену (Arma, Cenu, Zenu) — мёртвый индейский язык, который принадлежит к чокоанской языковой семье, на котором раньше говорил народ с одноимённым названием, проживающий на территории Колумбии. Кену может быть одинаковым языком как арма в справочнике Ethnologue или, возможно, являлся языком каука. Народ говорил либо на кену, либо на каука (оба вымерли).

Ссылки 
 Арма  на Ethnologue

Языки Колумбии
Чокоанские языки
Мёртвые языки